Остап'ю́к — українське прізвище, походить від імені Остафій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Стахій), зменшуване Остап, також Осташ, Остан, Стаф.

Носії 
 Остап'юк Петро Володимирович (*1988 — †2014) — старшина, Міністерство внутрішніх справ України. Загинув у Російсько-українській війні.
 Остап'юк Петро Олексійович (нар. 1954) — український поет, Член Національної спілки письменників України.

Див. також 
 Осташко
 Осташ
 Осташенко
 Остащенко
 Остащук
 Астапенко
 Асташенко
 Остафійчук
 Остапенко
 Остапчук
 Остап'як
 Остапович